Pandan Dulang (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Pandan Dulang (Semidang Aji), een plaats in Indonesië
Pandan Dulang (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing